

Televisione
L'eredità – quiz televisivo di Rai 1

Cinema
L'eredità (The Laurel-Hardy Murder Case) – film statunitense del 1930
L'eredità (Arven) – film norvegese del 1979
L'eredità (Arven) – film danese del 2003

Letteratura
L'eredità (The Legacy) – romanzo di R. A. Salvatore (1992)
L'eredità (Legacies) – romanzo di F. Paul Wilson (1998)
L'eredità (The Inheritance) – romanzo di Louisa May Alcott (1849)

Videogiochi
L'eredità – videogioco del 2003 basato sul programma televisivo

Pagine correlate 
Eredità (disambigua)